Одондо () — топоним Республики Корея:
  — остров в городе Йосу провинции Чолла-Намдо.
  — остров в уезде Хадон провинции Кёнсан-Намдо.